KOE steht als Abkürzung für:

 Kommounistiki Organosi Elladas (griechisch: Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας, Kommunistische Organisation Griechenlands), politische Organisation in Griechenland
 Kreis Oldenburger Eisenbahn (1880–1941), ehemalige deutsche Eisenbahngesellschaft
 Flughafen Kupang in Indonesien nach dem IATA-Code

Koe ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald Koe (1865–1915), britischer Offizier
 Kenneth Koe (1925–2015), US-amerikanischer Chemiker und Pharmakologe
 Kevin Koe (* 1975), kanadischer Curler

Siehe auch:
 Kö

Abkürzung